Le patronyme néerlandais  renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du ).

Il peut se décliner de différentes manières. 
La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

(voir aussi la variante )

Patronyme 

 Axel D. Becke (* 1953, Esslingen), un physico-chimiste allemand
 Daniel Becke (* 1978, Erfurt), un coureur cycliste allemand
Margot Becke-Goehring (1914-2009), chimiste allemande

Patronyme néerlandais